Julian Szpitalnik (Gościnny) – pokutnik 
 Julian Egipski (zm. ok. 302 lub 313) – męczennik 
 Julian z Tarsu (Julian z Cylicji) (zm. ok. 305) – męczennik 
 Julian z Le Mans (IV w.) – pierwszy biskup Le Mans 
 Julian z Toledo (ok. 620-690) – arcybiskup Toledo 
 Julian Alfred Zapico (1902-1934) – hiszpański lasalianin, męczennik

Zobacz też:
 Błogosławiony Julian
 Beniamin Julian